Edward Krasiński (1870-1940) – polski arystokrata, ostatni ordynat Ordynacji Opinogórskiej Krasińskich, działacz społeczny, pamiętnikarz, zamordowany w  niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau
 Edward Krasiński (1925-2004) – rzeźbiarz polski